Чемпіонат Азербайджану 1996–1997 — 6-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Нефтчі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Кяпаз взяв участь у Кубку володарів кубків 1997—1998 як фіналіст Кубку Азербайджану 1996—1997.
2. Клуб Фарід припинив існування через фінансові причини після закінчення сезону.
3. Після закінчення сезону клуб Памбигчи (Барда) змінив назву на Карабах (Барда).
4. Після закінчення сезону клуб Поліцейська академія змінив назву на Динамо (Баку).

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 

1996—1997
Азербайджан
Азербайджан
1996 в азербайджанському спорті
1997 в азербайджанському спорті